Ulignano, frazione di San Gimignano in provincia di Siena.
 Ulignano, frazione di Volterra in provincia di Pisa.